Little Man kan verwijzen naar:
 Little Man (lied) - een lied van Sonny & Cher
 Little Man (film) - een film uit 2006
 Little man (album) - album van The Pineapple Thief